Бакун Андрій Вікторович — солдат Збройних сил України, нагороджений медаллю «Захиснику Вітчизни».
 Бакун Олександр Миколайович — майор Збройних сил України. 
 Мігел Бакун (1909—1963) — бразильський художник українського походження.

Примітки 

Прізвища